Клышко () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Клышко, Анатолий Константинович (1935—2021) — белорусский прозаик, журналист, критик, переводчик, педагог.
 Клышко, Давид Николаевич (1929—2000) — советский и русский физик, профессор МГУ.
 Клышко, Николай Клементьевич (1880—1937) — российский, советский дипломат.